Моніка Пуїг була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Саманта Стосур.

Стосур потім виграла титул, перемігши у фіналі Крістіну Младенович з рахунком 3–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток і Осеан Доден вийшли без боротьби у кваліфікаційний матч.

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internationaux de Strasbourg, одиночний розряд
2015